Taps (Denemarken) - een plaats in de gemeente Kolding, in de  Deense regio Zuid-Denemarken
 Taps (parochie) - een parochie in de Deense gemeente Kolding
 Taps (trompetsignaal) - een van de taptoe afgeleid signaal bij Amerikaanse militaire ceremonies
 Taps (film) - een Amerikaanse film uit 1981
 taps (vorm) - een vorm met geleidelijk naar elkaar toelopende zijden is een tapse vorm
 een meervoud van tap, zie aldaar (doorverwijspagina)

TAPS 
 Tarapur Atomic Power Station (TAPS) - een kernenergiecentrale bij Tarapur in de Indische deelstaat Maharashtra
 The Atlantic Paranormal Society (TAPS) - een organisatie voor onderzoek en hulp bij meldingen van paranormale verschijnselen
 Trans-Alaskapijpleiding (Trans Alaska Pipeline System), een oliepijpleiding in Alaska.